Айнет () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц. . Официальный код  —  70702.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Поппеллер.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля